Droga do gwiazd (film) (Beyond the Stars) – film amerykański z 1989.
 Droga do gwiazd – program telewizyjny typu talent show emitowany na antenie TVN w latach 2001–2002 oraz pod tytułem Twoja droga do gwiazd w 2003.